Le mot trifolium est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier) d'un nom latin neutre signifiant « trèfle ».

Les mots trifolius, trifolia et trifolium sont aussi trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif du latin scientifique signifiant « à trois feuilles » ou « en forme de trèfle ».

Sciences et techniques

Biologie 
 Trifolium est un genre de  plantes herbacées, de la famille des Fabacées.
 En taxonomie, les mots trifolius, trifolia et trifolium sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer certaines espèces animales ou végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : trifolius, trifolia, trifolium.

Mathématiques 
 Le  est une courbe plane en forme de trèfle.

Culture et société 
  est une laiterie coopérative danoise.

Notes et références 

Épithète spécifique